Deltostethus är ett släkte av skalbaggar. Deltostethus ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Palpbaggar
Deltostethus